Кубок Болгарії з футболу 1961—1962 — 22-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вперше здобув Ботев (Пловдив).

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 листопада 1961

|}
* - переможця було визначено за допомогою жеребкування.

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 січня/17 лютого 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 січня/18 лютого 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 січня/24 лютого 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 січня/17 лютого 1962

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|8/18 квітня 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|8/22 квітня 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18/29 квітня 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18 квітня/2 травня 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|14/17 травня 1962

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/23 травня 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20/23 травня 1962

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20/24 травня 1962

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 червня 1962

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1961–1962
Болгарія
Болгарія
1961 у болгарському спорті
1962 у болгарському спорті